Джон То́мас А́ллан (; ), более известный как Джек А́ллан — английский футболист, выступавший на позиции нападающего. Начал карьеру в клубе «Бишоп Окленд». В мае 1904 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за команду 3 сентября 1904 года в матче второго дивизиона против «Порт Вейл», сделав в этом матче «дубль». В своём первом сезоне в клубе забил 16 голов в 27 матчах лиги, включая хет-трик в ворота «Порт Вейл» 31 декабря 1904 года. В следующем сезоне стал редко попадать в основной состав, сыграв лишь в 6 матчах, в которых забил 6 голов. В июне 1906 года вернулся в «Бишоп Окленд». Дальнейшая его судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бишоп Окленд»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»